Ligojna je ime več naselij:
 Mala Ligojna
 Velika Ligojna